Бухбах () — коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Нойнкирхен. Население составляет 341 человек (на 31 декабря 2005 года). Занимает площадь 2,99 км². Официальный код — 3 18 06.

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Дорис Кампихлер (СДПА) по результатам выборов 2010 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 13 мест.

 СДПА занимает 8 мест.
 АНП занимает 5 мест.

Ссылки 
 Официальная страница

Города Нижней Австрии